Badal – antico quartiere di Barcellona, parte del distretto di Sants-Montjuïc
 Badal – stazione della metropolitana di Barcellona
 Badal – film del 2000 diretto da Raj Kanwar